Christensenia može označavati: 
 Christensenia (Animalia) Brinck, 1945, rod kukaca iz porodice Curculionidae
 Christensenia (Plantae) Maxon, biljni rod iz porodice Marattiaceae